Легисамон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Легисамон, Хосе (род. 1991) — парагвайский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Легисамон, Хуан Мануэль (род. 1983) — аргентинский профессиональный регбист.

Составные фамилии 
 Пирис Легисамон, Иван Родриго (род. 1989) — парагвайский футболист, защитник.